Aleksandr Markin – calciatore sovietico
 Michail Markin – calciatore russo
 Michail Markin – ex giocatore di calcio a 5 russo
 Viktor Markin – ex velocista sovietico